Baltasar Brum – avvocato e politico uruguaiano
Gabriella Brum – modella tedesca
Roberto Sebastián Brum – calciatore argentino
Silvia Brum – ex cestista italiana